Айтаска () — округ в штате Миннесота, США. Столица и крупнейший город — Гранд-Рапидс. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 45 058 человек, по оценке Бюро переписи США в 2015 году в городе проживало 45 435 человек.

География 
Айтаска расположен на севере штата Миннесота. Площадь округа — 7583 км², из которых 6902,8 км² — суша, а 680,2 км² — вода.

Транспорт 
Через округ проходят:

  US 2 ().
   ().
   ().
  .
  .
  .
  .
  .
  .

История 
Округ был основан 27 октября 1849 года вместе с организацией территории Миннесота. Он был одним из 9 первоначальных округов, на которые была разделена территория. Название округа произошло от озера Айтаска, название которого впервые фигурирует в записях Скулкрафта об экспедиции к истоку Миссисипи. Согласно первой переписи 1850 года в округе проживало 97 человек, земли тогда ещё принадлежали индейцам и поселенцами в основном были охотники, живущие в изолированных хижинах. За последующие 10 лет из части территорий округа были сформированы новые округа — Лейк, Кук и Сент-Луис на востоке, Айткин и Карлтон на юге
.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 50,5 % мужчин и 49,5 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйства и  семьи. Расовый состав: белые — 93,6 %, афроамериканцы — 0,3 %, коренные американцы — 3,5 %, азиаты — 0,3 и представители двух и более рас — 2,0 %. Согласно переписи 2014 года в округе проживали 45 303 человека, из них 30,8 % имели немецкое происхождение, 15,7 % — норвежское, 3,2 % — польское, 11,6 % — ирландское, 7,4 % — английское.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,8 % — жители младше 18 лет, 3,4 % — между 18 и 21 годами, 55,8 % — от 21 до 65 лет и 19,0 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 45,4 лет. На каждые 100 женщин в Айтаске приходилось 102,0 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 100,0 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйства 66,3 % представляли собой семьи: 53,7 % совместно проживающих супружеских пар (16,6 % с детьми младше 18 лет); 8,2 % — женщины, проживающие без мужей и 4,3 % — мужчины, проживающие без жён. 33,7 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,35 человека, а средний размер семьи — 2,83 человека. В одиночестве проживали 28,2 % населения, 12,3 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Населённые пункты 
Согласно данным 2010 года в округе Айтаска 16 городов, 41 тауншип, 5 неорганизованных территорий и 2 статистически обособленных местности:

Экономика 
В 2014 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 9,3 % от всего числа семей в Айтаске и 13,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 

Округа Миннесоты
 
Появились в 1849 году в США